La désignation de Bayer ρ Cancri (Rho Cancri) est partagée par deux étoiles de la constellation du Cancer :

 Rho Cnc (55 Cancri), d'ascension droite  et de déclinaison 
 Rho Cnc (58 Cancri) d'ascension droite  et de déclinaison 

Cancri, Rho
Constellation du Cancer
Homonymie stellaire